Вишнёвое (; до 2016 г. — Профинте́рн) — посёлок, Гонтаровский сельский совет, Волчанский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321682008. Население по переписи 2001 года составляет 359 (164/195 м/ж) человек.

Географическое положение 
Посёлок Вишнёвое находится между сёлами Шевченково Первое (находящемся западнее) и Радьково (находящемся южнее), недалеко от балки Волчий Яр.

История 
 1928 — дата основания совхоза, которому было привоено имя Красного интернационала профсоюзов, созданного в СССР в 1921 году.
 Имя с совхоза перешло на село.
 В 1940 году, перед ВОВ, в Профинтерне было три отделения (вокруг Шевченково 1-го) и кирпичный завод.

На некоторых картах Профинтерн был показан как часть села Первого Шевченкова Волчанского района.

Название 
В 1920-х — начале 1930-х годов в Волчанском районе и области прошла "волна" переименований значительной части населённых пунктов, в основном на левом (восточном) берегу Донца, в «революционные» названия — в честь Октябрьской революции, пролетариата, сов. власти, Кр. армии, Сов. Украины, деятелей "демократического и революционного движения" (Т. Шевченко, Г. Петровского) и новых праздников (1 мая и др.) Это иногда приводило к путанице, так как рядом могли оказаться сёла с похожими новыми названиями.

Данное село было переименовано после 1928 года по названию созданного здесь совхоза, названного именем "левого" Красного интернационала профсоюзов, который был создан в Москве в 1921 году.

Экономика 
 В селе при СССР была молочно-товарная ферма.

Объекты социальной сферы 
 Детский сад.
 Клуб.
 Стадик.
 Контора.
 Киоск.
 У Яныка.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. Похоронено 9 воинов.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Переименованные населённые пункты Украины
Населённые пункты Волчанского района